Comtat de San Benito, comtat a l'estat de Califòrnia
 San Benito (poble de Califòrnia), comunitat no incorporada al Comtat de San Benito (Califòrnia)
 San Benito (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Església de San Benito el Real, temple de l'orde benedictí a Valladolid
 Llacuna de San Benito, llacuna endorreica espanyola als termes municipals d'Aiora (València) i Almansa (Albacete)